Николай Тимофеевич Зорин () — советский военачальник, генерал-майор (1946).

Биография 
Николай Зорин родился 9 мая 1901 года в городе Челябинске Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне город — административный центр Челябинской области. Русский.

С 1913 года работал по найму, с 1915 года на заводе  «Столлъ В. Г. и К°» в Челябинске. 

С 1917 года член РСДРП, в 1918 году партия переименована в РКП(б), в 1925 году — в ВКП(б), в 1952 году — в КПСС.

Военная служба

Гражданская война 
15 ноября 1917 года добровольно вступил в Челябинский красногвардейский отряд. 9 февраля 1918 года перешел из него в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и служил красноармейцем в 1-й Уральской дружине в городе Троицке. С мая 1918 года — в 1-й батарее 5-го артиллерийского дивизиона. С 15 мая по 15 августа 1919 года был партизаном в Уральском коммунистическом партизанском отряде, действовавший в районе Кыштыма; затем служил в 7-м особом отряде 27-й стрелковой дивизии 5-й армии Восточного фронта. Участвовал в боях против войск адмирала А. В. Колчака под Челябинском, на реке Тобол, под Курганом, Петропавловском, Омском, Барабинском и Новониколаевском. 

С 15 апреля 1920 года служил в 1-й Революционной Армии Труда в г. Челябинск, затем в сентябре направлен на учебу на 10-е Новочеркасские кавалерийские курсы.

Межвоенные годы 
В сентябре 1922 года окончил курсы и направлен в распоряжение штаба Отдельной Кавказской армии. С декабря служил в отдельном кавалерийском дивизионе 2-й Кавказской стрелковой дивизии им. А. К. Стёпина командиром взвода и заместителем командира эскадрона, заместителем командира эскадрона по хозяйственной части.

С октября 1924 по август 1925 года находился на Высших курсах физобразования комсостава РККА им. В. И. Ленина, по окончании оставлен на них преподавателем. Через месяц вновь откомандирован во 2-ю Кавказскую Краснознаменную стрелковую дивизию помощником командира отдельного кавалерийского эскадрона.

В ноябре 1926 года переведен в 41-й Нахичеванский пограничный отряд ОГПУ, где исполнял должность помощника коменданта, командира ремонтного эскадрона и начальника маневренной группы. С августа 1929 года был начальником маневренной группы в 37-м пограничном отряде ОГПУ в городе Батуми.

С декабря 1931 года по июнь 1932 года проходил подготовку на Курсах усовершенствования командного состава РККА, затем назначен помощником начальника 42-го Джебраильского пограничного отряда ОГПУ. 1 января 1934 года он был назначен командиром и военкомом 24-го стрелкового полка ОГПУ, переименованного затем в 169-й. С февраля 1938 года исполнял должность начальника 21-го Ямпольского пограничного отряда НКВД Украинской ССР.

В апреле 1939 года переведен в Высшую школу войск НКВД, где служил на курсах при ней в должностях начальника учебной части и начальником учебного отдела. Одновременно в этот период учился на заочном факультете Военной академии им. М. В. Фрунзе.

Великая Отечественная война 
22 июня 1941 года назначен заместителем начальника штаба истребительных батальонов НКВД Москвы и Московской области. С 15 сентября исполнял должность начальника штаба Войск обороны  Москвы, а с 19 октября — начальника штаба Западной группы войск Московской зоны обороны, с 15 декабря — начальника штаба 157-го укреплённого района. В этих должностях принимал участие в битве за Москву. С августа 1942 года исполнял должность коменданта 152-го укреплённого района в составе Московской зоны обороны и Западного фронта (с апреля 1944 г. — 3-го Белорусского фронта). Летом и осенью 1943 года участвовал с ним в Смоленской наступательной операции. В ходе ее части укрепрайона обеспечивали фланги 5-й армии в наступлении, успешно форсировали реку Днепр и содействовали захвату города Смоленск. Летом 1944 года 152-й укреп-район успешно действовал в Белорусской наступательной операции, отличился при освобождении города Богушевск. 

10 августа 1944 года был назначен заместителем командира 215-й стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии. В составе 5-й армии 3-го Белорусского фронта участвовал с ней в Прибалтийской, Гумбинненской, Восточно-Прусской, Инстербургско-Кенигсбергской наступательных операциях. С 9 по 16 февраля 1945 года временно командовал 63-й стрелковой дивизией.

С 23 февраля 1945 года переведён командиром 144-й стрелковой дивизии. С ней в составе 5-й армии участвовал в боях по уничтожению окруженной восточно-прусской группировки противника юго-западнее Кёнигсберга. Ее части вышли к заливу Фришес-Хафф в районе Шиллен и Кальхольц, затем в апреле вели бои по уничтожению земландской группировки противника севернее Кёнигсберга. С 20 апреля 1945 года дивизия в составе 5-й армии была выведена в резерв Ставки ВГК и ко 2 июня переброшена на Дальний Восток в Приморскую группу войск Дальневосточного фронта (с 5 августа — 1-й Дальневосточный).

Советско-японская война 
9 августа 1945 года части дивизии перешли госграницу СССР в Маньчжурии и вели бои по прорыву Пограниченского укреплённого района японцев, затем участвовали в овладении городами Мулин и Муданьцзян. За образцовое выполнение заданий командования в боях при форсировании реки Уссури, прорыве Пограниченского УРа, овладении городами Мишань, Гирин, Яньцзи и Харбин дивизия награждена орденом Александра Невского (19.9.1945).

Послевоенное время 
После войны продолжал командовать дивизией в Приморском военном округе.

С 7 октября 1947 по декабрь 1948 года учился на курсах усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной академии им. М. В. Фрунзе, затем служил в ордена Ленина военном институте МВД начальником курсов основного и специального факультетов. 9 мая 1957 года генерал-майор Зорин уволен в запас.

Николай Тимофеевич Зорин умер  15 апреля 1975 года в городе Воронеже Воронежской области. Похоронен

Награды 
СССР
 Орден Ленина, 21 февраля 1945 года
 Орден Красного Знамени, трижды: 25 октября 1943 года, 3 ноября 1944 года, 20 июня 1949 года) 
 Орден Суворова II степени, 26 августа 1945 года
 Орден Кутузова II степени, 2 января 1945 года
 Орден Отечественной войны I степени, 31 июля 1944 года
 Орден Красной Звезды, 22 января 1942 года
 медали в том числе:
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», 1938 год
 Медаль «За оборону Москвы», 1944 год
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 17 августа 1945 года
 Медаль «За победу над Японией», 1945 год
 Медаль «За взятие Кёнигсберга», 1945 год
 Почётное оружие
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен Н. Т. Зорин
 За завершение ликвидации окружённой восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга. 29 марта 1945 года. № 317.
 За форсирование реки Уссури, прорыв Хутоуский, Мишаньский, Пограничненский и Дуннинский укреплённых районов японцев, преодоление труднодоступной горно-таёжной местности, продвижение вперёд на 500 километров и овладение городами Мишань, Гирин, Яньцзи, Харбин. 23 августа 1945 года. № 372.
Других государств
 Орден Облаков и Знамени (Китайская республика)

Примечания

Ссылки 
 «Память Народа» — информационный проект

Литература 
 
 
 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Большевики
Члены КПСС
Выпускники Военного института физической культуры
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе 
Преподаватели Военного института физической культуры   
Преподаватели Академии ФСБ
Преподаватели военного института КГБ при Совете министров СССР
Пограничники СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Москву
Участники советско-японской войны (СССР)